Jean Faure peut désigner :
 Jean Faure (1776-1863), dit Faure du Serre, poète champsaurin ;
 Jean Faure (1870-1923), ingénieur centralien de Lille, entrepreneur international, constructeur-exploitant de chemins de fer en Turquie, Russie et France ;
 Jean Faure (1937-2022), homme politique français.